Lobalopex este un gen dispărut de biarmosuchian din ordinul terapsidelor, care face parte din clada Burnetiamorpha. Specia tip a acestuia, Lobalopex mordax, a fost denumită și clasificată în anul 2004. Exemplarul holotip (CGP/1/61) a fost descoperit în stratele grupului Beaufort din Africa de Sud, datând din permianul târziu. Fosila constă dintr-un craniu complet, cu mandibulă și primele patru vertebre cervicale. Craniul păstrat este puternic comprimat dorsoventral.

Denumirea științifică a genului provine din limba greacă veche și este formată din cuvintele lobos (λοβός, însemnând „lob”) și alopex (ἀλώπηξ, însemnând „vulpe”). Denumirea speciei provine din limba latină, unde cuvântul mordax înseamnă „mușcător”, „care mușcă”.

Dimensiunile craniului (aproximativ 15 cm) sugerează că lungimea animalului căruia i-a aparținut atingea probabil în jur de 0,8 m.

Filogenie

Următoarea cladogramă, preluată cu modificări din Sidor, Hopson & Keyser (2004), indică poziția filogenetică a genului Lobalopex în cadrul grupului Burnetiamorpha:

Referințe

Biarmosuchieni